Елена Романовская:
 Романовская, Елена Георгиевна (1892—1971) — член Российского императорского дома. 
 Романовская, Елена Константиновна (род. 1984) — российская фигуристска.
 Романовская, Елена Людвиковна (1908—1980) — польская советская писательница.